Территориальное устройство Швейцарии как федеративной республики включает в себя 26 кантонов (20 кантонов и 6 полукантонов). Кантоны (, , , ) — это крупнейшие государственно-территориальные единицы Швейцарской Конфедерации. Низший уровень территориально-административного деления — общины (), которых по состоянию на январь 2012 года насчитывалось 2495 (в 2011 году — 2495 общин). Ниже — список кантонов (немало городов Швейцарии имеют разные названия, употребляемые на разных языках страны).

Столица Швейцарии де-юре отсутствует, де-факто — город Берн, как месторасположение Федерального собрания.

Кантоны Швейцарии 

Каждый кантон имеет свою конституцию и законы, законодательный орган — кантональный совет (Kantonsrat), или большой совет, исполнительный орган — правящий совет (Regierungsrat), или государственный совет, состоящий из губернатора (Landammann), или председателя государственного совета, и правительственных советников (Regierungsrat), или государственных советников. Кантон совершенно самостоятелен в решении внутренних проблем. В ведении центрального правительства находятся международные вопросы, федеральный бюджет и эмиссия денег. Тем не менее Швейцария — единое государство. Девиз страны: «Один за всех и все за одного!» ().

Самым последним по дате образования является кантон Юра (отделён от кантона Берн в 1979 году по итогам референдума).

Округа Швейцарии 

В отличие от унитарных государств в федеральной Швейцарии каждый кантон имеет свою внутренную организацию. Поэтому есть множество структур и названий для промежуточных уровней между кантоном и общиной или коммуной. Часто используется термин округ (Bezirk), в некоторых кантонах — Амт (Amt) — управление.

Общины Швейцарии 

Община, коммуна (, , ) — административная единица Швейцарии, являющаяся составной частью кантона. По состоянию на 2011 год в Швейцарии насчитывается 2551 общин.

Каждый гражданин Швейцарии является в первую очередь гражданином своей общины, затем гражданином своего кантона, и только затем — гражданином Швейцарской Конфедерации. Соответствующим образом построена и система налогообложения Швейцарии — каждый гражданин платит 3 разных подоходных налога: один в бюджет Конфедерации, второй в бюджет кантона, а третий — в свою коммуну; соответственно, налоги двух граждан, проживающих в соседних домах и имеющих одинаковый доход, могут значительно различаться в силу проживания в разных общинах.

Примечания 

 
Федерализм